XII. svjetsko prvenstvo u vodenim športovima  održano je od 17. ožujka do 1. travnja 2007. godine u australskom gradu Melbourneu.

Sastavni dijelovi SP-a su bili:
 Svjetsko prvenstvo u plivanju 2007.
 Svjetsko prvenstvo u plivanju na otvorenom 2007.
 Svjetsko prvenstvo u sinkroniziranom plivanju 2007.
 Svjetsko prvenstvo u skokovima u vodu 2007.
 Svjetsko prvenstvo u vaterpolu 2007.

Ljestvica 

2007
Međunarodna natjecanja u vodenim športovima u Australiji
Šport u Melbourneu